Atractiella är ett släkte av svampar. Atractiella ingår i familjen Phleogenaceae, ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Atractiella